

Patronyme

Littérature 
 Anne Michaels (1958-), romancière et poète canadienne ;
 Leonard Michaels (1933-2003), écrivain américain ;
 Sean Michaels (1982-), journaliste musical, chroniqueur et écrivain canadien ;
 Walter Benn Michaels (1948-), professeur de littérature américain ;

Musique 
 Bret Michaels (1963-), chanteur principal du groupe de glam metal Poison ;
 Jesse Michaels (1969-), compositeur et guitariste américain ;
 Kate Michaels (1969-), chanteuse et actrice américaine ;

Cinéma et télévision 
 Beverly Michaels (1928-2007), actrice américaine ;
 Dolores Michaels (1933-2001), actrice américaine ;
 Lorne Michaels (1944-), producteur et scénariste canadien ;
 Mark Allen Michaels (19?-), réalisateur américain ;
 Tammy Lynn Michaels (1974-), actrice américaine ;

Pornographie 
 Amber Michaels (1968-), actrice pornographique allemande ;
 Devon Michaels (1972-), actrice pornographique américaine ;
 Gianna Michaels (1983-), actrice pornographique américaine ;
 Holly Michaels (1990-), actrice pornographique américaine ;
 Jillian Michaels (1974-), animatrice de télévision américaine ;
 Magdalene St. Michaels (1957-), actrice pornographique britannique ;
 Sean Michaels (1958-), acteur et réalisateur pornographique américain ;
 Trina Michaels (1983-), catcheuse et actrice pornographique américaine ;

Sport 
 Jason Michaels (1976-), voltigeur de baseball américain ;
 Meredith Michaels-Beerbaum (1969-), cavalière de saut d'obstacles américaine ;
 Shawn Michaels (1965-), catcheur américain ;
 Steven Michaels (1987-), joueur australien de rugby à XIII ;
 William Michaels (1876-1934), boxeur américain ;

Autres 
 Chad Michaels (1971-), drag queen américaine ;
 Mia Michaels (1966-), chorégraphe américaine ;
 Patrick Michaels (1950-2022), climatologue américain ;

Commerce 
 Michaels, chaîne de magasins d'articles de décoration

Voir aussi